Aleksandrów Pierwszy – część wsi Aleksandrów w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim, w gminie Aleksandrów
 Aleksandrów Pierwszy – część wsi Garbów, położona w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn